Municipio de Muddy Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Muddy Fork (condado de Howard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Muddy Fork (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.